Bieg kobiet na dystansie 30 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 21 lutego. Wzięło w nim udział 57 zawodniczek z 19 państw. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Bieg na 30 km zastąpił rozgrywany w latach 1984-1988 bieg na 20 km. Od 1992 roku jest to najdłuższy dystans, na którym rywalizują kobiety podczas igrzysk olimpijskich. Pierwszą mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Włoch Stefania Belmondo.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992